Aktór néven több szereplő is van a görög mitológiában:

 Aktór éliszi király, Phorbasz és Hürminé fia, Augeiasz testvére. Moliónéval kötött házasságából születtek a moliónidák, Eurütosz és Kteatosz.
 Aktór thesszáliai király, Phthia királya. Szülei vagy Déioneusz phókiszi király és Diomédé, vagy Mürmidón és Peiszidiké.
 Aktór, Déioneusz és Diomédé fia. Felesége Aigina.
 Aktór, Zeusz fia, Orkhomenosz királya. Leánya Asztüokhé, akinek Arésztől született gyermekei Aszkalaphosz és Ialmenosz, a két homéroszi hős, Orkhomenosz seregének vezetői.
 Aktór, Hippaszosz fia, az egyik argonauta.
 Aktór, Oinópsz fia, Thébai egyik védője a Hetek ellen.
 Aktór, Szthenelosz apja.
 Aktór, Ekheklész apja.
 Aktór, a Thébait ostromló sereg egyik harcosa a Heten Thébai ellen című mondában.
 Aktór, a lapitha, aki megölte Klanisz kentaurt.
 Aktór, Akasztosz fia, Péleusz gyilkosa.
 Actor, az Aeneis egyik szereplője.